Вейккауслига 1996 () — 66-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Хака».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1996
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1996 году